Voici la liste des planètes mineures numérotées de 437001 à 438000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 437001 à 438000

437001-437100

437101-437200

437201-437300

437301-437400

437401-437500

437501-437600

437601-437700

437701-437800

437801-437900

437901-438000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000